Ла Уно има више значења:

 Ла Уно (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Уно, Гранха (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Уно (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику